La  peut désigner :
 la rue des Arts à Béziers ;
 la rue des Arts à Bordeaux ;
 la rue des Arts à Grenoble ;
 la rue des Arts à Lille ;
 la rue des Arts à Limoges ;
 la rue des Arts à Toulon ;
 la rue des Arts à Toulouse.

Voir aussi 
 Allée des Arts
 
 Impasse des Arts
 Passage des Arts
 

Arts